William Street kan henvise til:

Gader 
 William Street (Brisbane) i Queensland, Australien
 William Street (Carson City) i Carson City, Nevada, USA
 William Street (Limerick) i Limerick, Irland
 William Street (Manhattan) i New York City, USA
 William Street (Melbourne) i Victoria, Australien
 William Street (Perth) i Western Australia
 William Street (Sydney), Australien
 William Street Historic District, i Massachusetts, USA

Mennesker 
 William J. Street (1784–1847), amerikansk politiker fra Connecticut, far til William C. Street
 William C. Street (1816–1893), amerikansk politiker fra Connecticut, søn af William J. Street
 William Douglas Street Jr., amerikansk svindler

Se også 
 King William Street
 William
 Williams Street, et animationsstudie
 Williams Street Records, et pladeselskab
 William Streets (1772–?), engelsk cricketspiller